

Іскужино — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Іскужино — село, Зілаїрський район, Башкортостан